Singapur (India)
Singapore